Душан Марковић се може односити на више особа:

 Душан Марковић (војник) — српски артиљерац, носилац Карађорђеве звезде;
 Душан Марковић (генерал) — дивизијски генерал Југословенске војске;
 Душан Марковић (новинар) — српски новинар (1941—2005);
 Душан Марковић (свештеник) — православни свештеник, народни посланик;
 Душан Марковић (уметник) — српски сликар и вајар (1948- );
 Душан Марковић (фудбалер, 1906) — српски фудбалер 1906—1974);
 Душан Марковић (фудбалер, 1998) — српски фудбалски голман 1998.

Види још 
 Душко Марковић